Следващият списък представя всички съществуващи и вече несъществуващи производители на леки и тежкотоварни автомобили, разпределени по континенти. В глобален мащаб, към 2009 г. най-много автомобили годишно се произвеждат в Китай – 13.790.994, Япония – 7.934.516, САЩ – 5.711.823, Германия – 5.209.857 и Южна Корея – 3.512.916, а в още осем държави са произведени по над един милион автомобила. През 2016 г. са произведени съответно в Китай – 24.420.744 бр., в Япония – 7.873.886 бр., в САЩ – 3.934.357 бр., в Германия – 5.746.808 бр., в Южна Корея – 3.859.991 бр., в Индия – 3.677.605 броя автомобили или общо в света от всички производители са произведени 77.105.435 автомобила, което е с 4,5% повече от предходната година

Африка

Азия

Европа

Океания

Южна Америка

Външни препратки 
 World Car Catalogue 
 Les 6 906 marques de l'histoire de l'automobile
 World Auto Catalog

Източници